Panoramaschule heißen Schulen in

 Frankfurt am Main, siehe Panoramaschule (Frankfurt am Main)
 Görsroth, siehe Görsroth

Panorama-Schule ist weiterhin die Bezeichnung einer Richtung russischer Panorama-Malerei, siehe z. B. Sewastopol-Panorama